Tribble ist der Familienname folgender Personen:
 DeJuan Tribble (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Frank Tribble (1949–2013), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Samuel Joelah Tribble (1869–1916), US-amerikanischer Politiker

Tribble ist außerdem
 ein fiktionales Tier aus Star Trek (auch Tribleustes ventricosus genannt). Es erscheint erstmals in der Raumschiff-Enterprise-Episode „Kennen Sie Tribbles?“ (The Trouble with Tribbles). Es hat das Aussehen eines kleinen Pelzbällchens, gibt wohlige Laute von sich und vermehrt sich sehr schnell.

Siehe auch:
 Trimble
 Dribble